Dębno kan syfta på:

 Dębno – en stad i Powiat Myślibórski, Västpommerns vojvodskap i nordvästra Polen
 Dębno, Lillpolens vojvodskap – en ort och kommun i Powiat Brzeski i Lillpolens vojvodskap i södra Polen